Генерационизм (от ) может означать:
  — склонность пристрастно выделять своё поколение.
 Генерационизм — одна из теологических концепций возникновения души.

Примечания